Merbau Mataram (plaats), een plaats in Indonesië
Merbau Mataram (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing